Svjetsko prvenstvo u reliju - 1992.g.

Bodovi

Utrke

 1992